EEM ima više značenja.

 EEM (psihodelik)
 EEM sindrom